Velika nagrada Avstrije 1984 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 19. avgusta 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 51
| 1:21:12,851
| 4
| 9
|-
! 2
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 51
| + 23,525 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 51
| + 48,998 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 51
| + 56,312 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 50
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 6
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 50
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 7
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 50
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 25
|  François Hesnault
| Ligier-Renault
| 49
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 9
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 49
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 10
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 48
| Brez goriva
| 13
|  
|-
! 11
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 48
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 12
| 31
|  Gerhard Berger
| ATS-BMW
| 48
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 42
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 35
| Pritisk olja
| 10
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 32
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 28
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 28
| Motor
| 3
|  
|-
! NC
| 21
|  Huub Rothengatter
| Spirit-Hart
| 23
| +28 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 18
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 17
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 15
| Vbrizganje
| 18
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 15
| Obnašanje
| 9
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 12
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jo Gartner
| Osella-Alfa Romeo
| 6
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 4
| Menjalnik
| 23
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 0
| Diskvalifikacija
| 
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Stefan Johansson
| Tyrrell-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'26.173

Formula 1 sezona 1984
1984